It Is What It Is — другий студійний альбом американського реп-гурту ABN, виданий 15 липня 2008 р. лейблами Asylum Records та Rap-A-Lot Records. Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Фотограф: Брендон Голлі. Мастеринг, зведення: Майк Мо. Також випустили Chopped & Screwed-версію, зроблену діджеєм Майклом «5000» Воттсом.

Список пісень

Семпли 
 «No Help» — «Your Child» у вик. Джеральда Айзека.
 «3-16's» — «Three Sixteens» у вик. UGK.
 «In My City» — «Cause I Love» у вик. Ленні Вільямс.

Чартові позиції

Посилання 

Хіп-хоп альбоми